Сант-Агости́но ( — святой Августин) — наименование разнообразных объектов в Италии:
 Сант-Агостино, церковь святого Августина — памятник архитектуры, один из первых ренессансных храмов Рима (1483).
 Сант-Агостино — коммуна в регионе Эмилия-Романья, в провинции Феррара.
 Сант-Агостино — станция Миланского метрополитена.

См. также 
 Сантагостино, Джузеппе (1901—1955) — итальянский футболист и тренер.
 Святой Августин, Аврелий Августин (354—430) — христианский богослов и философ.